Черникова — женская форма русской фамилии .
 Черникова, Алевтина Анатольевна (род. 1966) — российский учёный-экономист, ректор НИТУ «МИСиС» (с 2013).
 Черникова, Елена Вячеславовна (род. 1960) — советская и российская писательница, ведущая радиопередач, преподаватель.
 Черникова, Лариса Владимировна (род. 1974) — российская певица.
 Черникова, Надежда Елисеевна (1916—2010) — советский, российский живописец,
 Черникова, Оксана (род. 1978) — латвийская спортсменка (джиу-джитсу, кикбоксинг).
 Черникова, Пелагея Васильевна (1910 —1997) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Черникова, Прасковья Петровна (ум. 1833) — артистка оперы и драмы.
 Черникова, Софья Васильевна (получила известность под фамилией Самойлова; 1786/1787—1854) — артистка оперы и драмы. См. также 
 Черниково